

Geografia

Austria 
Romska nazwa miejscowości:
 Mischendorf

Zobacz też 
 Badgley Mischka